Alessandro Buzio – aviatore italiano
 Carlo Felice Buzio – ingegnere, inventore e imprenditore italiano
 Ippolito Buzio – scultore italiano manierista
 Odemaro Buzio – vescovo cattolico italiano
 Luigi Buzio – politico e sindacalista italiano